Нефшате́ль-сюр-Ен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 140 км на схід від Ам'єна, 34 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 424,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нефшатель-сюр-Ен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нефшатель-сюр-Ен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена